Québec-Ouest, une ancienne circonscription fédérale ;
 Québec-Ouest, une ancienne circonscription provinciale ;
 Québec-Ouest, un district électoral de l'Assemblée législative de la province du Canada ayant existé de 1841 à 1867 ;
 Québec-Ouest, une ancienne ville du Québec qui est devenue Vanier .